Амблевіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Амблевіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз